Fegato – ghiandola più grande del corpo umano
 Fegato – alimento umano proveniente dalla macellazione degli animali
 Fegato – colore rosso scuro